Непоциан () е име на:

 Вирий Непоциан (консул 301 г.), консул 301 г.; баща на император Непоциан
 Вирий Непоциан (консул 336 г.), консул 336 г.
 Флавий Непоциан, римски узурпатор-император 350 г.
 Януарий Непоциан (Ianuarius Nepotianus), римски писател историк 4 век
 Непоциан (генерал), magister militum, главнокомандващ (458-465); баща на император Юлий Непот
 Непоциан от Астурия, вестготски узурпатор 842 г. в Кралство Астурия